

Geografia 

 Markham – altopiano nella Dipendenza di Ross
 Markham – monte nella Dipendenza di Ross

 Markham – città del Canada nella provincia dell'Ontario

 Markham – fiume della Papua Nuova Guinea

 Markham – città degli Stati Uniti d'America nello Stato dell'Illinois
 Markham – città degli Stati Uniti nello Stato del Texas
 Markham – località degli Stati Uniti nello Stato di Washington

Persone 
 Edwin Markham (1852-1940) – poeta e docente statunitense

Televisione 
 Markham – personaggio di Stargate Atlantis
 Markham – serie televisiva statunitense in onda dal 1959 al 1960

Pagine correlate 
Gervase Markham